Wotig steht für

 Großer Wotig, Insel im nördlichen Peenestrom
 Naturschutzgebiet Großer Wotig, Naturschutzgebiet in Mecklenburg-Vorpommern
 Kleiner Wotig, Insel im nördlichen Peenestrom